Sandra Klösel (Baden-Württemberg, 1979. június 22. –) német teniszezőnő. 1995-ben kezdte profi pályafutását, nyolc egyéni és hat páros ITF-tornát nyert meg. Legjobb egyéni világranglista-helyezése nyolcvanhetedik volt, ezt 2007 márciusában érte el.

ITF-győzelmek

Egyéni (9)

Külső hivatkozások
 
Sandra Klösel személyes honlapja

1979-ben született személyek
Német teniszezők
Élő személyek
Német nők